This Is Gold - box set amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2004 roku.

Lista utworów 
Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Box sety Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 2004